

Фредеріктаун — місто, штат Міссурі
 Фредеріктаун — селище, штат Огайо
 Фредеріктаун — переписна місцевість, штат Пенсільванія